Luís III da Germânia
 Luís III de Orleães
 Luís III da Baviera
 Luís III, Eleitor Palatino
 Luís III de França
 Luís III, Príncipe de Condé
 Luís III Gonzaga
 Luís III, Grão-Duque de Hesse

Desambiguação